В этой статье описывается ситуация с пандемией COVID-19 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (включая Синьцзянский производственно-строительный корпус), Китайская Народная Республика.

По состоянию на май 2020 года в Синьцзяне было подтверждено 76 случаев.

Хронология

Январь 
23 января Комиссия по здравоохранению Синьцзян-Уйгурского автономного округа (XUARHC) подтвердила 2 новых подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной пневмонией.

25–27 января XUARHC сообщала об одном новом подтверждённом случае на каждый день. 27 января был зарегистрирован 1 новый тяжёлый случай. По состоянию на 26 января 24:00 в Синьцзяне было зарегистрировано в общей сложности 5 подтверждённых случаев новой коронавирусной пневмонии, из которых 4 были в городе Урумчи и 1 в префектуре Или. Один серьёзный случай произошёл в городе Урумчи.

28 января XUARHC сообщила о 5 новых подтверждённых случаях, из которых Турфан, 7-й дивизион, и город Шихэцзы, 8-й дивизион, сообщили о своих первых случаях; среди двух других новых случаев 1 был в городе Урумчи, 1 в префектуре Или; был 1 новый серьёзный случай в префектуре Или.

29 января XUARHC сообщила о 3 новых подтверждённых случаях и 2 новых серьёзных случаях. Среди вновь подтверждённых случаев 1 был в городе Урумчи и 2 — в префектуре Или; среди новых тяжёлых случаев 2 были в городе Урумчи.

30 января XUARHC сообщила об одном новом подтверждённом случае (город Урумчи).

31 января XUARHC сообщила о трёх новых диагностированных случаях, при этом округ Аксу сообщил о своём первом подтверждённом случае; из двух других новых подтверждённых случаев один был в городе Урумчи, а один — в префектуре Или.

Февраль 
1 февраля XUARHC сообщила о 1 новом подтверждённом случае (9-й дивизион корпуса, впервые сообщённый) и 1 новом тяжёлом случае (префектура Или).

2 февраля XUARHC сообщила о трёх новых диагностированных случаях (все случаи 9-го дивизиона корпуса). В тот же день городское метро Урумчи объявило о приостановке обслуживания.

3 февраля XUARHC сообщила о 3 новых подтверждённых случаях, 2 новых тяжёлых случаях и 1 новом критическом случае.

4 февраля XUARHC сообщила о 5 новых подтверждённых случаях и 2 новых серьёзных случаях.

5 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о трёх новых подтверждённых случаях новой коронавирусной пневмонии.

6 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о трёх новых подтверждённых случаях новой коронавирусной пневмонии, при этом Баян-Гол-Монгольский автономный округ сообщил о своём первом подтверждённом случае; из других новых подтверждённых случаев 3 были в городе Урумчи.

7 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о трёх новых подтверждённых случаях новой коронавирусной пневмонии, все в городе Урумчи.

8 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о трёх новых подтверждённых случаях новой коронавирусной пневмонии, из которых 12-й отдел Корпуса сообщил о своём первом подтверждённом случае; среди вновь подтверждённых случаев заболевания в двух других городах: один был в городе Урумчи, а один — в Баян-Гол-Монгольском автономном округе.

9 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о трёх новых подтверждённых случаях новой коронавирусной пневмонии. Среди вновь подтверждённых случаев 1 был в городе Урумчи, 1 — в префектуре Или, а 1 — в Баян-Гол-Монгольском автономном округе.

По состоянию на 24:00 9 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о 49 подтверждённых случаях новой коронавирусной пневмонии (38 случаев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 11 случаев в Синьцзянском производственно-строительном корпусе), из которых: подтверждённых случаев было 20 в городе Урумчи, 10 случаев в префектуре Или, 3 случая в Чанцзи-Хуэйском автономном округе, 1 случай в городе Турфан, 3 случая в Баян-Гол-Монгольском автономном округе, 1 случай в округе Аксу, 3 случая в 4-м отделении корпуса, 1 случай в городе Уцзяцюй, 6-й отдел корпуса, 1 случай в 7-м корпусе, 1 случай в городе Шихэцзы, 8-й отдел, 4 случая в 9-м отделе и 1 случай в 12-м отделе; было 12 активных тяжёлых случаев и 4 критических случая.

10 февраля Синьцзян (включая Корпус) сообщил о 4 новых диагностированных случаях новой коронавирусной пневмонии, из которых 4-й отдел Корпуса сообщил о первых трёх случаях; среди других недавно диагностированных случаев, 1 случай был в Чанцзи-Хуэйском автономном округе.

Март 
По состоянию на 24:00 1 марта Синьцзян (включая Корпус) сообщил, что не было новых диагностированных случаев новой коронавирусной пневмонии, новых случаев смерти и двух новых случаев излеченных, оба из которых были в городе Урумчи; было зарегистрировано 76 кумулятивно подтверждённых случаев новой коронавирусной пневмонии (52 случая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 24 случая в производственном и строительном корпусе Синьцзяна), в общей сложности 3 случая смерти и 64 случая выздоровления и выписки; было 9 активных подтверждённых случаев (7 случаев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 2 случая в производственно-строительном корпусе Синьцзяна), из которых: 4 случая в городе Урумчи, 1 случай в Чанцзи-Хуэйском автономном округе, 2 случая в городе Турфан, 1 случай в 8-м отделе корпуса, 1 случай в 9-м корпусе; было 2 активных тяжёлых случая; 3137 человек в настоящее время проходят медицинское наблюдение.

8 марта последний подтверждённый случай новой коронавирусной пневмонии в Синьцзяне соответствовал критериям выписки согласно оценке группы экспертов. Пациент выздоровел и был выписан. Таким образом, в Синьцзяне сейчас нет госпитализированных случаев.

Примечания

Ссылки 
 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

История Восточного Туркестана
Пандемия COVID-19 в Китае

Синьцзян-Уйгурский автономный район
Пандемия COVID-19 в Китае по административно-территориальным единицам